Schewtschenkowe (, ) ist ein Dorf in der ukrainischen Oblast Kiew mit etwa 3400 Einwohnern (2001).

Das 1654 erstmals erwähnte Dorf ist die einzige Ortschaft der gleichnamigen, 18,8 km² großen Landratsgemeinde im Rajon Browary und liegt an der Territorialstraße T–10–04 und der Bahnstrecke Kiew–Nischyn 30 km nordöstlich vom Rajonzentrum Browary und etwa 50 km nordöstlich vom Zentrum der Hauptstadt Kiew.

Persönlichkeiten 
 Olexandra Kononowa (), Biathletin und dreifache Goldmedaillen-Gewinnerin der Winter-Paralympics 2010 kam 1991 im Dorf zur Welt.

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Kiew
Rajon Browary
Taras Schewtschenko als Namensgeber
Ersterwähnung 1654